Chasles ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Chasles (1793–1880), französischer Mathematiker
 Philarète Chasles (1798–1873), französischer Journalist und Literaturkritiker
 Pierre Jacques Michel Chasles (1753–1826), französischer Politiker

Chasles steht für:
 (18510) Chasles, Asteroid des Hauptgürtels